Ehrenfeuchter ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Ehrenfeuchter (1846–1882), deutscher Historiker und Bibliothekar
 Friedrich Ehrenfeuchter (1814–1878), deutscher evangelischer Theologe